Bruchbach ist ein Fließgewässername: (Sortierung alphabetisch nach Name und Vorfluter)

  Ahler Bruchbach, anderer Name des Ahler Bruchgrabens, linker Zufluss der Else bei Groß Aschen, Stadt Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen; mit Laufabschnitt in Nordrhein-Westfalen

 Bruchbach (Aller), rechter Zufluss der Aller bei Boye, Stadt Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Bruchbach (Callbach), rechter Zufluss des Callbachs (zum Glan-Zufluss Reiffelbach) in Callbach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Bruchbach (Drover Bach), linker Oberlauf des Drover Bachs (zum Kreuzauer Mühlenteich, zur Rur) bis Drove, Gemeinde Kreuzau, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Bruchbach (Else) – siehe oben → Ahler Bruchbach
 Bruchbach (Engelradingbach), rechter Zufluss des Engelradingbachs (zum Bocholter-Aa-Zufluss Borkener Aa) in Marbeck, Stadt Borken, Landkreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Bruchbach, unterster Laufabschnitt des Frankenforstbachs (rechter Oberlauf des Faulbachs) bis Merheim, Stadt Köln, Nordrhein-Westfalen
 Bruchbach (Haggraben), rechter Zufluss des Haggrabens bei Waldstadt, Gemeinde Kleinostheim, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Bruchbach (Hessel), rechter Zufluss der Hessel bei Oesterweg, Stadt Versmold, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Bruchbach (Kämpfelbach), rechter Zufluss des Kämpfelbachs (zur Pfinz) in Stein (Königsbach-Stein), Enzkreis, Baden-Württemberg
 Bruchbach (Modenbach), rechter Zufluss des Modenbachs nahe Freisbach, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Bruchbach, rechter Oberlauf der Mooslauter (zur Lauter) bis nahe der Ziegelhütte von Weilerbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Bruchbach (Mühlbach), rechter Hauptoberlauf des Wennigser Mühlbachs nahe Wennigsen (Deister), Region Hannover, Niedersachsen
 Bruchbach (Mühlenbach), linker Quellbach des Mühlenbachs (zur Arpe bei Niederberndorf) bis Werntrop, Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Bruchbach (Nahe) – siehe unten → Oberthaler Bruchbach
 Bruchbach (Nette), rechter Zufluss der Nette nahe Rulle, Gemeinde Wallenhorst, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Bruchbach (Otterbach), rechter Zufluss der Otterbachs (zum Michelsbach) nahe Schaidt, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Bruchbach (Pfrimm), linker Zufluss der Pfrimm nahe Pfrimmerhof, Ortsgemeinde Sippersfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz
 Bruchbach (Rommesborn), linker Zufluss des Rommesborns (zur Ems) nahe Lohne, Stadt Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Bruchbach (Rotbach), linker Hauptoberlauf des Rotbachs (zur Lein, zum Neckar) bis Kirchhausen, Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg
 Bruchbach, Laufabschnitt des Rotbachs (zur Erft) von Mechernich-Glehn bis -Eicks, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Bruchbach (Saalbach), rechter Zufluss des Saalbachs nahe Heidelsheim, Stadt Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Bruchbach (Saarbach) – siehe unten → Ormesheimer Bruchbach
 Bruchbach (Schwarzach), linker Zufluss von der Totenkarspitze der Schwarzach (zur Isel) nach der Unteren Seebachalm, Gemeinde St. Jakob in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol
 Bruchbach (Steinbäke), linker Zufluss der Steinbäke (zum Fladderkanal) nahe Lüsche, Gemeinde Bakum, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Bruchbach (Sunderbach), rechter Zufluss des Sunderbach (zum Gruttbach) bei Wissentrup, Stadt Lage, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Bruchbach (Twillbäke) – siehe unten → Visbeker Bruchbach
 Bruchbach (Veerse) – siehe unten → Lünzener Bruchbach
 Bruchbach (Wark) oder Bruchbaach, linker Zufluss der Wark in Mertzig, Kanton Diekirch, Luxemburg
 Bruchbach, Oberlauf der Weiße Ahe (Else, zur Lenna) bis Müggenbruch (Herscheid), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Lünzener Bruchbach, rechter Zufluss der Veerse nahe Westervesede (Scheeßel), Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Oberthaler Bruchbach, rechter Zufluss der Nahe (zum Rhein) an der Südgrenze der Ortsteilgemarkung von  Neunkirchen, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Ormesheimer Bruchbach, linker Zufluss des Saarbachs an der Neumühle von Ormesheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Visbeker Bruchbach, linker Zufluss der Twillbäke nahe Visbek, Landkreis Vechta, Niedersachsen

Bruchbach ist Namensbestandteil eines Naturschutzgebiets (NSG):
 NSG Bruchbach-Otterbachniederung, zwischen Schweighofen und Jockgrim, Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Bruchgraben
 Langenbruchbach